Armorloricus är ett släkte av korsettdjur. Armorloricus ingår i familjen Nanaloricidae, ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Armorloricus